Stanisław Dmowski (1909-2002) – dyplomowany oficer Wojska Polskiego, kapitan piechoty służby stałej, cichociemny
 Stanisław Dmowski (1926-2007) – polski prawnik, sędzia